Trinca puede referirse a:
 Trinca (historieta), publicación española de la década de 1970.
 Trinca (náutica), cabo o ligadura usado en náutica.
 Trinca (Edineț), localidad de Moldavia en el distrito de Edineț.
 La Trinca, grupo español de música, espectáculo y humor